Бурсов — фамилия. Носители фамилии:
 Бурсов, Александр Васильевич (1947—2015) — советский, российский дипломат, востоковед, бирманист.
 Бурсов, Борис Иванович (1905—1997) — советский литературовед.
 Бурсов, Иван Терентьевич (1927—2019) — советский русский детский поэт, переводчик.